Il singolare dello SAT Bangkok Open 2009 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Challenger Tour 2009.

Florian Mayer hanno battuto in finale Danai Udomchoke 7–5, 6–2.

Teste di serie

  Andreas Beck (quarti di finale)
  Lee Hyung-taik (secondo turno, retired)
  Gō Soeda (quarti di finale)
  Chris Guccione (primo turno)

 Mathieu Montcourt (secondo turno)
 Michail Elgin (primo turno)
 Daniel Brands (primo turno)
 Somdev Devvarman (primo turno)

Tabellone

Finali

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 
 
 

SAT Bangkok Open 2009